IAN může být:

 Ian – křestní jméno (gaelská podoba jména Jan)
 IAN (hudební skupina) – česká hudební skupina

Zkratky:
 International Article Number – Mezinárodní číslo obchodní položky, viz: EAN
 Instantní astronomické noviny